Phillip Hayes, 1738-1797, een Engelse componist, organist en zanger; Oxford
 Phillip Hayes, 1887-1949, Amerikaanse Generaal-Majoor
 Phil Hayes (1966), een Brits acteur uit Littlehampton, woonachtig sinds 1998 in Zwitserland
 Phillip Maurice Hayes c.q. Phil Hayes, een Brits-Amerikaans voice-over en stemacteur